Ruth Maria Merino Peña (Castellón de la Plana, 1970) es una política y funcionaria -portavoz de Ciudadanos a las Corts Valencianes desde 2021.

Licenciada en Economía por la Universidad de Valencia y técnico de hacienda del Estado, Merino milita a Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía desde 2015 y es diputada a las Cortes desde las elecciones de 2019 por la circunscripción de Valencia. Asumió el liderazgo del grupo parlamentario en marzo de 2019 cuando el anterior síndico Toni Cantó dimitió como portavoz y se sumó al proyecto del Partido Popular en la  Comunidad de Madrid. Merino tuvo que gestionar un grupo profundamente dividido que sufrió la salida de varios diputados y diputadas al grupo mixto del parlamento valenciano. 

En enero de 2023, a pocos meses de las elecciones a Corts Valencianes, anunció su dimisión como síndica-portavoz de Ciudadanos y su renuncia al escaño de diputada. Este hecho se enmarca en el proceso de refundación del partido en el que Merino declaró sentirse decepcionada con el rumbo tomado por la formación.